Slovo Pertinax má více významů:

 Pertinax (císař) (126–193) – římský císař v letech 192–193
 Publius Helvius Pertinax mladší († 212) – syn předešlého, konzul v roce 212
 Pertinax (materiál) – kompozitní materiál používaný v elektrotechnice
 pertinax – druhové jméno desítek živočichů, mezi nimi:
 aratinga hnědohrdlý – druh papouška (Eupsittula pertinax)
 červotoč hlavatý (Hadrobregmus pertinax) – brouk
Eristalis pertinax – pestřenka